Malta G.C. (film) - documentaire over de toekenning van het George Cross aan Malta
 Malta G.C. (Bax) - filmmuziek van Arnold Bax voor bovenstaande film
 Malta George Cross Memorial - oorlogsmonument in Londen